Slim peut faire référence à :

Mot anglais 
 Slim, adjectif anglais qui signifie « mince ».

Toponyme 
 Slim, commune de la wilaya de M'Sila en Algérie.

Prénom et surnom 
 Slim (en ), prénom masculin arabe, forme maghrébine dérivée de Salim ;
 Slim, diminutif du prénom arabe Slimane.

Patronyme 

 Carlos Slim Helú (1940-), homme d'affaires mexicain ;
 Hédi Slim (1935-2019), historien et archéologue tunisien ;
 John Slim (1885-1966), lutteur britannique ; ;
 Lokman Slim (1962-2021), éditeur libanais, militant social et politique indépendant ;
 Mongi Slim (1908-1969), diplomate tunisien ;
 William Joseph Slim (1891-1970), maréchal anglais.

Pseudonyme 

 Slim (1985-), de son vrai nom Slimane-Baptiste Berhoun, réalisateur, scénariste et acteur français
 Slim (1945-), de son vrai nom Menouar Merabtène, dessinateur de presse et de BD algérien ;
 Slim Aarons (1916-2006), de son vrai nom George Allen Aarons, photographe américain ;
 Slim Pickens (1919-1983), de son vrai nom Louis Burton Lindley Jr., acteur américain ;
 Slim Shady (1972-), surnom alternatif de Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, rappeur, également producteur, acteur, compositeur américain ;
 Fat Boy Slim (1963-), de son vrai nom Quentin Leo Cook, disc jockey et producteur de big beat britannique.  ;
 Guitar Slim (1926-1959), de son vrai nom Eddie Jones, musicien de blues américain ;
 Memphis Slim (1915-1988), de son vrai nom John Len Chatman, chanteur et pianiste de blues américain ;
 Pittsburgh Slim (-), de son vrai nom Sied Chahrour, musicien, rappeur et acteur américain ;

Autres 
 SLIM, sonde spatiale lunaire japonaise (atterrisseur expérimental) dont le lancement est prévu en 2023 ;
 Slim, pantalon étroit au niveau du bas des jambes ;
 Slim, film de Ray Enright de 1937 ;
 SLiM, gestionnaire d'affichage pour X11, en informatique.

Patronyme hispanique
Patronyme anglais